Maria Biro oder Mária Bíró ist der Name folgender Personen:

* Maria Biro (Tischtennisspielerin), rumänische Tischtennisspielerin 
 Mária Bíro (Schriftstellerin) (* 1946), ungarische Schriftstellerin 
 Mária T. Bíró (Mária Tóthné Bíró; * 1946), ungarische Archäologin